Ольга Миха́йловна Богда́нова:
 Богданова, Ольга Михайловна (1921—2006) — советский и российский скульптор.
 Богданова, Ольга Михайловна (род. 1951) — советская и российская актриса.